L'hepatitis G és un dels tipus d'hepatitis vírica que es coneixen, causada pel virus de l'hepatitis G (VHG). És l'hepatitis més recent, ja que el virus s'ha desenvolupat d'una forma molt poc rudimentària a la normal. No es coneix gaire bé i pot ser molt perillosa. L'única forma de detectar el virus és a través d'una costosa prova d'anàlisi d'ADN que encara no es troba disponible comercialment.

Referències 

Malalties víriques
Hepatitis